Dubillard ist der Familienname folgender Personen:

 François-Virgile Dubillard (1845–1914), französischer Erzbischof
 Roland Dubillard (1923–2011), französischer Schriftsteller und Schauspieler

fr:Dubillard